Renault Zoé er en elbil fra den franske bilfabrikant renault lanceret i 2012.

Zoe
Biler introduceret i 2012
Elbiler